Хълм на освободителите може да се отнася за:

 Хълм на освободителите (Бунарджик) – тепе в Пловдив;
 Хълм на освободителите – природна забележителност в България.